Ayako Saso (née en 1967), compositrice japonaise de musique de jeux vidéo ;
 Yuka Saso (née en 2001), golfeuse professionnelle japonaise.

Voir aussi 
 Sašo, un prénom slovène.